Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2021 проводился с 4 по 9 октября в Кьянчано-Терме (Италия) в форматах классическая, молниеносная (блиц) и быстрая (рапид) программа. Одновременно проводилтся командный чемпионат Европы среди мужчин в таких же форматах, а по окончании командного чемпионата пройдёт чемпионат Европы в программах блиц и рапид среди мужчин и среди женщин.

Состав команды — 2 спортсменки и 2 запасные. Соревнование прошли по круговой системе с контролем времени 1 час 20 минут + 1 минута на ход в классической программе, 15 минут + 5 секунд на ход в рапиде и 5 минут + 3 секунды на ход в блице. Разрешалось использовать запасных игроков и менять порядок досок.

Организаторы соревнований: Итальянская федерация шашек (FID) и Европейская конфедерация шашек (EDC).

Результаты 
Турнир проводился по круговой системе. В каждой команде играли по 2 спортсменки. За победу игроку присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (счёт 4-0, 3-1) команде присваивалось 2 очка, за ничью (счёт 2-2) — 1 очко, за поражение 0 очков.

Основная программа

Блиц

Рапид

Ссылки 
 Rules & Regulations
 Страница чемпионата на Едином шашечном сайте
 BLITZ European Team Draughts 100 Championship Women 2021
 RAPID European Team Draughts 100 Championship Women 2021
 European Team Draughts 100 Championship Women 2021

Спорт в Италии в 2021 году
2021 год в шашках
Шашки